Adam Mickiewicz-monument (Gorzów Wielkopolski), Polen
Adam Mickiewicz-monument (Kraków), Polen
Adam Mickiewicz-monument (Poznań), Polen
Adam Mickiewicz-monument (Warschau), Polen
Adam Mickiewicz-monument (Lviv/Lvóv), Oekraïne/Polen
Adam Mickiewicz-monument (Vilnius), Litouwen/Polen
Adam Mickiewicz-monument (Parijs), Frankrijk
Adam Mickiewicz-monument (Ivano-Frankivsk/Stanislawow), Oekraïne/Polen
Adam Mickiewicz-monument (Minsk), Wit-Rusland
Adam Mickiewicz-monument (Przemyśl), Polen